NCTV es el acrónimo de dos canales de televisión en Venezuela:
 NCtv Carabobo NCtv Carabobo.
 Niños Cantores Televisión NCtv Zulia.

NCR es el acrónimo de dos emisoras radiales en Venezuela.

 NCR Carabobo NCr Carabobo.
 NCR Zulia NCr Zulia.

Siglas